Выборы президента Соединённых Штатов Америки 2004 прошли 2 ноября 2004 года. Это были 55-е последовательные выборы президента и вице-президента США на четырёхлетний срок.

Кандидатуры

Кандидат от Республиканской партии

Кандидаты от Демократической партии

Результаты 

(а) Один выборщик из Миннесоты голосовал за Джона Эдвардса, несмотря на то, что избиратели штата выбрали Джона Керри.

Результаты по штатам

См. также 
 Джордж Буш-младший
 Президентство Джорджа Уокера Буша
 USC и Jesusland
 Фаренгейт 9/11

Примечания 

2004
Ноябрь 2004 года
События 2 ноября
Выборы 2004 года
2004 год в США
Президентство Джорджа Уокера Буша